Employé seul, Matignon désigne généralement la résidence officielle du Premier ministre français (l'hôtel de Matignon), ou par métonymie lui-même ou ses services.

Sciences et techniques 
 En chimie, le principe de Matignon énonce que les réactions chimiques tendent généralement à augmenter le désordre du système. Il est nommé en l'honneur du chimiste français Camille Matignon.

Sciences humaines 
En histoire :
 les accords de Matignon de 1936 sont des accords sur les relations collectives dans le monde du travail en France. Ils ont été signés en  à l'hôtel de Matignon, entre la CGPF, la CGT et l'État ;
 les accords de Matignon de 1988 sont des accords destinés à mettre fin au conflit en Nouvelle-Calédonie. Ils ont été conclus à l'hôtel de Matignon en  par une délégation indépendantiste et une délégation anti-indépendantiste, sous l'égide du gouvernement français.

Culture et société

Cuisine 
 Un matignon est une garniture aromatique composée de carottes, d'oignons, de céleri, et d'un bouquet garni, suée au beurre, et déglacée avec du vin blanc ou du madère. Suivant qu'il soit gras ou maigre, il comporte ou non du jambon cru.

Monuments 
 L'hôtel de Matignon est la résidence officielle du Premier ministre français.

Patronyme 

 la maison de Goyon de Matignon, une ancienne famille bretonne et normande, dont :
 Charles Auguste de Goyon de Matignon (1647-1729), maréchal de France,
 Jacques II de Goyon de Matignon (1525-1598), maréchal de France,
 Jean-Jacques Matignon (1866-1928), un médecin et militaire français actif lors de la révolte des Boxers,
 Louis de Gouyon Matignon (1991-), un homme politique et écrivain français,
 Thomas Goyon de Matignon (1684-1766), un militaire français ;
 Camille Matignon (1867-1934), un chimiste français ;
 Pierre Matignon (1943-1987), un coureur cycliste français.
 Renaud Matignon (1936-1998), écrivain et journaliste français.

Toponyme 

 Matignon, une commune des Côtes-d'Armor, en région Bretagne ;
 l'avenue Matignon, une voie du  de Paris.

Notes et références